HMS Prince of Wales, kan avse något av åtta fartyg i brittiska Royal Navy döpta efter Prins av Wales.

 Den första HMS Prince of Wales (1765) var ett 74-kanoners linjeskepp av tredje klass, sjösatt 1765 och upphuggen år 1783.
 Den andra HMS Prince of Wales (1794) var en 90-kanoners linjeskepp av andra klass, sjösatt 1794 och upphuggen år 1822.
 Den tredje Prince of Wales var en 38-kanoners transportskepp, inköpt år 1795, och fanns 1801, men mycket mer är inte känt.
 Den fjärde Prince of Wales var en 14-kanoners indisk slup på 248 ton, sjösatt vid varvet i Bombay år 1805. Öde är okänt.
 Den femte HMS Prince of Wales (1860) var en 121-kanoners linjeskepp av första klass med skruvpropell, konverterades till träningsskepp och omdöpt till Britannia år 1869, såld år 1914.
 Den sjätte HMS Prince of Wales (1902) var ett slagskepp sjösatt år 1902 och såldes 1921.
 Den sjunde HMS Prince of Wales (53) var ett slagskepp sjösatt år 1939 och sänktes i strid 1941.
 Den åttonde HMS Prince of Wales (R09) kommer att bli det andra hangarfartyget i Queen Elizabeth-klassen som planerat att tas i tjänst 2018

Namn på brittiska örlogsfartyg